La Ciutat del Motor d'Aragó (nom oficial: MotorLand Aragón), conegut com a Circuit d'Alcanyís, és una pista de curses localitzada en el municipi de Alcanyís, a provincia de Terol, a Aragó. El autòdrom té una extensió de 5.344 quilòmetres.

El circuit fou inaugurat en 2009, sent projetat der Hermann Tilke, renomat arquitecte germà, junt amb al pilot català de fórmula 1 Pedro de La Rosa i construit per l'empresa de construcció Acciona. La Zona té 6 circuits, la pista principal, 1 de kart i quatre de terres.

En 2008, fou anunciat que el circuit va receber una etapa de les World Series by Renault l'any següent, sent aquesta la primera competició internacional a córrer al recinte. Des de 2010, el circuit abrigueix el Gran Premi d'Aragó de motociclisme en el campionat del món de motociclisme i en 2020, degut a pandèmia de COVID-19, abrigueix el Gran Premi de Terol a causa d'altres grans premis que van ser cancel·lats al llarg del any.

El 2011, degut als conflictes causats per la Primavera Àrab en el Bahrain, el circuit fou cogitat per la disputa de la temporada 2011 de Fórmula 1, en substituició del Gran Premi del Bahrain, no més, cap dels dos realitzaran el gran premi.

Referències

Enllaços externs 

 Web oficial 

Circuits de motociclisme de velocitat
Gran Premi d'Aragó de motociclisme
Alcanyís
Esport a l'Aragó